Una salva es una bandeja plana de plata, otro metal o vidrio utilizada para llevar o servir vasos, tazas y platos a una mesa o llevar una carta o nota por un criado. En una casa Real o noble el miedo de envenenamiento implantó la costumbre de probar el alimento o bebida antes de que se sirva al dueño y sus huéspedes. El verbo «salvar» significa preservar de riesgo a alguien, del latín «salvare».

Las salvas ceremoniales han sido utilizadas como trofeos deportivos, sobre todo para las campeonas del campeonato de Wimbledon desde 1886 y de 1978 en adelante, para el subcampeón del Torneo de Maestros en golf

Referencias 

Chisholm, Hugh, ed. (1911). (11.º ed.). Cambridge Prensa universitaria

Servicio y comedor